Тихий Дон (фильм):
 Тихий Дон (фильм, 1930) — немой кинофильм 1930 года производства СССР
 Тихий Дон (фильм, 1958) — фильм-эпопея 1958 года производства СССР